Bergschlößchen steht für Bauwerke
 Bergschlößchen (Berlin)
 Bergschlößchen (Münden)

Siehe auch:
 Bergschloss
 Bergschlößchen Brauerei